Golowanow (), weiblich Golowanowa (), ist der Name folgender Personen:

 Alexander Jewgenjewitsch Golowanow (1904–1975), Marschall der Sowjetunion
 Denis Jurjewitsch Golowanow (* 1979), russischer Tennisspieler
 Leonid Fjodorowitsch Golowanow (1904–1980), sowjetischer Grafiker
 Ljubow Witaljewna Golowanowa, russische Anthropologin
 Nikolai Semjonowitsch Golowanow (1891–1953), sowjetischer Dirigent und Komponist

 Oleg Sergejewitsch Golowanow (1934–2019), sowjetischer Ruderer, Olympiasieger und russischer Rudertrainer
 Wassili Jaroslawowitsch Golowanow (1960–2021), russischer Schriftsteller, Journalist und Fotograf
 Wiktor Wiktorowitsch Smirnow-Golowanow (1934–2013), sowjetischer Balletttänzer und Choreograph
 Wladimir Semjonowitsch Golowanow (1938–2003), sowjetischer Gewichtheber